Сергей Николаевич Найденко (10 февраля 1960, Первомайск, Николаевская область — 19 августа 2015, Сумы) — советский и украинский футболист, выступавший на позиции защитника, детский тренер, арбитр. В советской высшей лиге сыграл восемь матчей. Победитель юниорского турнира УЕФА 1978 года. Мастер спорта СССР (1979).

Биография

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в Первомайске, первый тренер — Леонид Григорьевич Кривицкий. В дальнейшем занимался в спортинтернатах Киева и Ворошиловграда, тренер в Луганске — Вадим Дмитриевич Добижа. Чемпион СССР среди юношей 1977 года (обладатель «Кубка Юности»), победитель Молодежных игр СССР 1977 года.

В 1979 году включён в первый состав ворошиловградской «Зари», игравшей тогда в высшей лиге. Дебютировал в Кубке СССР 12 марта 1979 года в игре против кутаисского «Торпедо», а в чемпионате страны — 10 апреля 1979 года в матче с московским «Спартаком». До конца сезона принял участие в восьми матчах чемпионата, а его команда вылетела из высшей лиги. В следующих сезонах продолжал играть за «Зарю» в первой лиге.

В 1982 году был призван в армию, выступал сначала за дубль львовских «СКА-Карпат», а в сезоне 1983 — за киевский СКА. В составе киевлян стал победителем шестой зоны второй лиги и тем самым — чемпионом Украинской ССР среди команд второй лиги. В 1984 году выступал за николаевский «Судостроитель», а на следующий год играл в турнире КФК за «Сокол» (Ровеньки). В 1986 году вернулся в луганскую «Зарю» и с этой командой стал победителем зонального турнира второй лиги и чемпионом Украинской ССР. В 1987 году закончил карьеру на уровне команд мастеров.

В дальнейшем несколько лет выступал за команды из города Ровеньки в соревнованиях КФК, а также за любительские команды, игравшие на уровне чемпионатов областей.

Карьера в сборной 
В 1978 году в составе юношеской сборной СССР стал победителем юниорского турнира УЕФА (неофициального чемпионата Европы), в том числе выходил на поле в финальном матче.

Тренерская карьера 
С 1996 года работал тренером в СДЮШОР «Смена» города Сумы. С 2012 года до своей смерти входил в тренерский штаб клуба «Барса» (Сумы).

Был председателем городской федерации футбола и входил в состав исполкома областной федерации.

Судейская карьера 
В качестве судьи принял участие в более чем 200 официальных матчах чемпионата и Кубка Украины. Главным судьёй работал только на матчах низших дивизионов. В высшей лиге провёл 59 матчей в качестве линейного арбитра.

Личная жизнь 
Умер 19 августа 2015 года в Сумах на 56-м году жизни. Похоронен на Барановском кладбище.

Сын Сергей (род. 1984) тоже был футболистом, сыграл несколько матчей в первой и второй лиге за команды Сум.

Достижения 
 Победитель юниорского турнира УЕФА: 1978
 Чемпион Украинской ССР среди команд второй лиги: 1983, 1986
 В списке лучших футболистов Украинской ССР: № 2 (1983)

Примечания

Ссылки 
 
 Найденко Сергій (1960)
 Профиль на сайте «Зари» (Луганск)

Футболисты СССР
Футбольные тренеры Украины
Футбольные судьи Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Авангард» Ровеньки